Рахат — название населённых пунктов:

Израиль 
 Рахат — бедуинский город в Южном округе.

Казахстан 
 Рахат — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
 Рахат — село в Ельтайском сельском округе Карасайском районе Алматинской области.
 Рахат — село в Карагайлинском сельском округе Карасайском районе Алматинской области.
 Рахат — село в Уйгурском районе Алматинской области.
 Рахат — село в Жамбылском районе Жамбылской области.
 Рахат — село в подчинении Жанаозенской городской администрации Мангистауской области.
 Рахат — прежнее название села Мадениет в Карасайском районе Алматинской области.

Прочее 
 Рахат — кондитерская фабрика в Казахстане.
 «Рахат-ТВ» — прежнее название казахстанского канала СТВ.
 Рахат — бывший футбольный клуб в Казахстане.

См. также 
 Рахат-лукум
 Рахат Лукумыч